Chitepo ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Chitepo (1923–1975), afrikanischer Jurist und Politiker
 Victoria Chitepo (1928–2016), simbabwische Politikerin, Aktivistin und Lehrerin